Svedjegrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svedjegrundet, Korpo, Åboland, 
 Svedjegrundet (vid Innamo, Nagu), Åboland, 
 Svedjegrundet (vid Själö, Nagu), Åboland,

Se även
Svedjeholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar